Palazzo Mariinskij – Kiev
 Palazzo Mariinskij – San Pietroburgo